Die Abkürzung AOK steht für:
 Allgemeine Ortskrankenkasse, gesetzliche Krankenversicherung
 AO Kerkyra, ein griechischer Fußballverein aus Kerkyra (Korfu)
 Armeeoberkommando, eine militärische Kommandobehörde
 Flughafen Karpathos, als IATA-Code

Aok steht für:
 Aok, eine Kosmetik-Marke von Henkel

A.O.K. steht für:
 A.O.K., eine deutsche Metal-Band

Abkürzung